2137 км, 2137-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 2137 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Чеченская Республика). Код 541310
 2137 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 829627